L'edizione 1983-1984 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Georges Bregy (), con 21 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera.
      Retrocesso in Lega Nazionale B 1984-1985.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio scudetto

Risultati

Tabellone

Calendario 

Nota bene: quale prima giornata di ritorno è stata giocata l'ultima giornata di andata invertita.

Verdetti 
 Grasshoppers campione di Svizzera 1983-1984.
 Bellinzona e Chiasso retrocesse in Lega nazionale B.

Note

Bibliografia 
 Glaus, Ortelli; Cent'anni di Chiasso - Storia del Football Club; Chiasso, 2005, p. 246 (calendario e risultati del Chiasso).
 Bretscher, Frischknecht; Fussball Saison 84/85, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH).

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983-1984